Каталаза () – білок, який кодується геном CAT, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 527 амінокислот, а молекулярна маса — 59 756.

Цей білок за функціями належить до оксидоредуктаз, пероксидаз, мітогенів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як перекис водню, ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза, гемом, НАДФ. 
Локалізований у пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Залізо-зв'язувальні білки
КФ 1.11.1
Пероксидази